Фахретди́нов — башкирская и татарская фамилия; имеет женскую форму Фахретдинова.
 Фахретдинов, Габдул-Ахад Ризаитдинович (1892—1938) — экономист, член Всероссийского учредительного собрания.
 Фахретдинов, Габдрахман Ризаитдинович (1887—1936) — государственный деятель, переводчик, участник Башкирского национального движения.
 Фахретдинов, Ризаитдин Фахретдинович (1859—1936) — татарский и башкирский писатель-просветитель, учёный-востоковед, религиозный деятель, муфтий ЦДУМ.
 Фахретдинов, Роберт (род. 1996) — российский киберспортсмен, игрок в FIFA.
 Фахретдинов, Тимирьян Зиганшинович (1919—1979) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, наводчик орудия, младший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 См. также 
 Фахртдинов